Ангел Христов Боянин е български възрожденски строител и архитект, представител на Западномакедонската строителна школа, част от която по-късно е именувана Брациговска.

Биография 
Ангел Боянин е роден в Брацигово в 1825 година в семейството на строителя Христо Николов Троянов - Боянин. Внук е на първомайстора Никола Троянов, преселник в Брацигово от югозападното македонско село Слимница. Чичо му Димитър Николов Троянов – Боянин (1800 - 1876), както и двамата му братя Иван Боянин (1818 - 1877) и Петко Боянин (1828 - 1889) също са строители. Брат му Никола Боянин е сред водачите на революционния комитет в Брацигово.

Ангел Боянин също става строител и зограф. Ходи на гурбет с двамата си братя из Османската империя и извън нея. В Карлово Ангел Боянин строи заедно с брат си Петко търговските магазини и складове (мази) на Иван Христов Фурнаджиолу през 1862 година.

Той е автор на стенописите в къщата на Апостол Динев Ликоманов в Брацигово, изградена в 1864 година от майстор Иван Драгов. Автор е и на стенописите и резбите в къщата на Атанас Н. Търпоманов, изградена също от Иван Драгов в 1874 година.

Майстор Ангел Боянин умира в 1902 година.

Родословие

Бележки 

Български възрожденци
Представители на Брациговската архитектурно-строителна школа
Български строителни инженери
Български архитекти
Османски архитекти
По произход от Слимница
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово